«Cosy Prisons» — третій сингл альбому «Analogue» норвезького гурту a-ha, випущений 6 квітня 2006 року.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Композиції

UK

UK 7" Picture Disc

GER

Посилання 
 Офіційне відео «Cosy Prisons» на YouTube

Сингли 2006
Пісні a-ha